|
|-
|align="right"|

|}

Het WTA-tennistoernooi van Eastbourne (officieel Aegon International) van 2010 vond plaats van maandag 14 tot en met zaterdag 19 juni 2010 in de Engelse kustplaats Eastbourne. Het was de 36e editie van het vrouwentoernooi, onderdeel van het tennistoernooi van Eastbourne 2010. Er werd gespeeld op grasbanen.

Toernooisamenvatting 
In het enkelspel won de ongeplaatste Russische kwalificatiespeelster Jekaterina Makarova haar eerste titel van het seizoen. Ze versloeg in de finale de eveneens ongeplaatste Wit-Russin Viktoryja Azarenka in twee sets. Het was de eerste toernooizege uit de carrière van Makarova; eerder speelde ze al twee WTA-finales die ze verloor.

In het dubbelspel won het als vierde geplaatste duo Lisa Raymond en Rennae Stubbs het toernooi. Zij versloegen in de finale het als tweede geplaatste koppel Květa Peschke en Katarina Srebotnik na een match-tiebreak. Dit was de laatste gezamenlijke titel van Raymond en Stubbs.

Enkelspel

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale 

| RD1-score03-1=6
| RD1-score03-2=3
| RD1-score03-3=7
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= Vera Zvonarjova
| RD1-score04-1=3
| RD1-score04-2=6
| RD1-score04-3=5
| RD1-seed05= 
| RD1-team05= Volha Havartsova
| RD1-score05-1=6
| RD1-score05-2=2
| RD1-score05-3=62
| RD1-seed06= 
| RD1-team06= Ágnes Szávay
| RD1-score06-1=3
| RD1-score06-2=6
| RD1-score06-3=7
| RD1-seed07= 
| RD1-team07= Vera Doesjevina
| RD1-score07-1=4
| RD1-score07-2=5
| RD1-score07-3= 
| RD1-seed08=8
| RD1-team08= Marion Bartoli
| RD1-score08-1=6
| RD1-score08-2=7
| RD1-score08-3= 
| RD1-seed09=4
| RD1-team09= Agnieszka Radwańska
| RD1-score09-1=62
| RD1-score09-2=1
| RD1-score09-3= 
| RD1-seed10= 
| RD1-team10= Viktoryja Azarenka
| RD1-score10-1=7
| RD1-score10-2=6
| RD1-score10-3= 
| RD1-seed11=Q
| RD1-team11= Aleksandra Wozniak
| RD1-score11-1=3
| RD1-score11-2=2
| RD1-score11-3= 
| RD1-seed12=Q
| RD1-team12= Heather Watson
| RD1-score12-1=6
| RD1-score12-2=6
| RD1-score12-3= 
| RD1-seed13= 
| RD1-team13= Anastasija Pavljoetsjenkova
| RD1-score13-1=4
| RD1-score13-2=6
| RD1-score13-3=4
| RD1-seed14= 
| RD1-team14= Lucie Šafářová
| RD1-score14-1=6
| RD1-score14-2=3
| RD1-score14-3=6
| RD1-seed15= 
| RD1-team15= Yanina Wickmayer
| RD1-score15-1=1
| RD1-score15-2=1
| RD1-score15-3= 
| RD1-seed16=5
| RD1-team16= Kim Clijsters
| RD1-score16-1=6
| RD1-score16-2=6
| RD1-score16-3= 
| RD2-seed01= 
| RD2-team01= A Rezaï
| RD2-score01-1=2
| RD2-score01-2=0
| RD2-score01-3=r
| RD2-seed02= 
| RD2-team02=

 Onderste helft 

| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3= 
| RD1-seed02= 
| RD1-team02= Edina Gallovits  Nadja Petrova
| RD1-score02-1=2
| RD1-score02-2=4
| RD1-score02-3= 
| RD1-seed03= 
| RD1-team03= Vera Doesjevina  Jekaterina Makarova
| RD1-score03-1=5
| RD1-score03-2=6
| RD1-score03-3=[8]
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= Chan Yung-jan  Zheng Jie
| RD1-score04-1=7
| RD1-score04-2=0
| RD1-score04-3=[10]
| RD1-seed05=4
| RD1-team05= Lisa Raymond  Rennae Stubbs
| RD1-score05-1=7
| RD1-score05-2=6
| RD1-score05-3= 
| RD1-seed06= 
| RD1-team06= Kim Clijsters  Svetlana Koeznetsova
| RD1-score06-1=63
| RD1-score06-2=3
| RD1-score06-3= 
| RD1-seed07= 
| RD1-team07= Chuang Chia-jung  Volha Havartsova
| RD1-score07-1=61
| RD1-score07-2=0
| RD1-score07-3= 
| RD1-seed08= 
| RD1-team08= Natalie Grandin  Abigail Spears
| RD1-score08-1=7
| RD1-score08-2=6
| RD1-score08-3= 
| RD1-seed09= 
| RD1-team09= Anne Keothavong  Melanie South
| RD1-score09-1=4
| RD1-score09-2=6
| RD1-score09-3=[7]
| RD1-seed10= 
| RD1-team10= Virginia Ruano Pascual  Meghann Shaughnessy
| RD1-score10-1=6
| RD1-score10-2=3
| RD1-score10-3=[10]
| RD1-seed11= 
| RD1-team11= Alicja Rosolska  Yan Zi
| RD1-score11-1=6
| RD1-score11-2=7
| RD1-score11-3= 
| RD1-seed12=3
| RD1-team12= Alisa Klejbanova  Francesca Schiavone
| RD1-score12-1=3
| RD1-score12-2=69
| RD1-score12-3= 
| RD1-seed13= 
| RD1-team13= Akgul Amanmuradova  Renata Voráčová
| RD1-score13-1=3
| RD1-score13-2=3
| RD1-score13-3= 
| RD1-seed14= 
| RD1-team14= Cara Black  Daniela Hantuchová
| RD1-score14-1=6
| RD1-score14-2=6
| RD1-score14-3= 
| RD1-seed15= 
| RD1-team15= Shahar Peer  Flavia Pennetta
| RD1-score15-1=1
| RD1-score15-2=5
| RD1-score15-3= 
| RD1-seed16=2
| RD1-team16= Květa Peschke  Katarina Srebotnik| RD1-score16-1=6
| RD1-score16-2='''7
| RD1-score16-3= 
| RD2-seed01=1
| RD2-team01=

Bronnen 
  Toernooischema WTA
  Toernooischema ITF

Eastbourne 2010
Eastbourne